Европейский отборочный турнир к чемпионату мира по международным шашкам 2009 года проходил в Берлине с 1 по 7 марта.

Разыгрывалось 6 путевок. Согласно регламенту, следующие страны получили одну путевку на WK 2009 — Россия, Нидерланды, Украина, Польша, Франция, Германия, Италия. Представители этих стран, превысившие квоту, передавало право играть на ЧМ следующему по занятому месту игроку. Путёвки завоевали: Андрей Калмаков (Россия, 1 место, 12 очков),  Кес Тейссен (Голландия, 11 очков, 2 место), Артём Иванов (Украина, 11 очков, 3 место), Оскар Лоньон, Франция (10 очков, 7 место), Jakob Friesen, Германия (10 очков, 9 место), Эльдар Алиев, Азербайджан (10 очков, 11 место).

Квоту своих стран превысили Гетманский Александр (Россия, 4 место, 11 очков), Пим Мёрс (Голландия, 11 очков, 5 место), Александр Балякин (Голландия, 10 очков, 6 место), Игорь Кирзнер (Украина, 10 очков, 8 место), Муродулло Амриллаев (Россия, 10 место и 10 очков).

Всего участников: 20.

Игр: 90 Побед: 40 (44.4 %).

ФМЖД-рейтинг 2204 category XI.

Ссылки 
 результаты 
 партия, турнир на сайте toernooibase

Примечания 

Соревнования по международным шашкам
Международные спортивные соревнования в Берлине
Шашки в Германии
Спорт в Германии в 2009 году
2009 год в шашках
Март 2009 года